«Кто поедет в Трускавец» — советский художественный телефильм 1977 года, снятый на киностудии «Таджикфильм» режиссёром Валерием Ахадовым по одноимённому произведению Максуда Ибрагимбекова.

Сюжет 
«Он», молодой талантливый учёный, получив в эксперименте интересные результаты, разрешает себе пару дней отдыха. «Он» идёт в поликлинику и, убедительно симулируя боль в колене (после секундного размышления «Он» выбирает левое), без труда выбивает из усталого хирурга вожделенный бюллетень.

На выходе «Он» знакомится с очаровательной молодой женщиной («Она»), отношения с которой развиваются поначалу достаточно банально. Оба не придают им особого значения. Тем более, оба знают, что всё это скоро закончится — «Она» вынуждена уехать, чтобы сопровождать на курорт больную мать.

«Она» уезжает. Неожиданно для самого себя «Он» впервые в жизни вдруг ощущает одиночество… И вылетает в Трускавец, предвкушая, как удивится «Она», увидев «Его» на вокзале среди встречающих…

Единственное, чему удивляется «Он» сам — так это тому, почему у него так болит левое колено…

Съёмки проходили в Душанбе.

В ролях 
 Александр Кайдановский — «Он»
 Маргарита Терехова — «Она»
 Николай Гринько — его отец
 Алексей Бойко — Тимо
 Евгения Симонова — медсестра в регистратуре
 Виктор Мизин — хирург в поликлинике
 С. Селезнёва
 В. Чечунов
 Олег Тулаев— Алик

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Максуд Ибрагимбеков
 Режиссёр-постановщик: Валерий Ахадов
 Оператор-постановщик: Давлат Худоназаров
 Художник-постановщик: Леонид Шпонько
 Композитор: Фируз Бахор
 Звукооператор: Георгий Иващенко
 Режиссёр: Х. Рахимов
 Монтаж Е. Мотылёвой
 Оператор: Ф. Салихов
 Костюмы П. Смехновой
 Грим: Э. Каллик, Б. Закиуллина
 Декорации: В. Виноградова
 Комбинированные съёмки:
 Оператор — З. Дахте
 Художник — Н. Леонов
 Ассистенты:
 Режиссёра — Р. Рахимов
 Оператора — Р. Мурадов
 Мастер света: Л. Орагвелидзе
 Цветоустановка Л. Травина
 Оркестр Госкино СССР
 Дирижёр — Георгий Гаранян
 Редактор: Гуландом Мухаббатова
 Директор картины: Сулейман Чулибаев

Ссылки 
 
 Ибрагимбеков, Магсуд. Кто поедет в Трускавец: рассказ.

Телефильмы на русском языке
Телефильмы СССР 1977 года
Телефильмы студии «Таджикфильм»
Фильмы-мелодрамы СССР
Экранизации произведений Максуда Ибрагимбекова
Трускавец